Niemcy:
 Weyhausen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gifhorn
 Weyhausen – dzielnica gminy Eschede w powiecie Celle, w kraju związkowym Dolna Saksonia

Inne:
 Atlas Weyhausen – producent maszyn budowlanych